Мо́ркам ( ) — город и община в Северо-Западной Англии, графство Ланкашир. Вместе с близлежащей деревней Хишем город образовывает поселение с примерно 51 тысячей человек. В 1889 году сёла Бэйр, Пултон-ле-Сандс и Торрисхолм объединились в один город под названием Моркам, названном так в честь .

Достопримечательности 

Одной из главных достопримечательностей Моркама является статуя Эрика Моркама, известного актёра.

В 1967 году была открыта главная библиотека города Моркам. Эта библиотека наравне с церковью является одним из немногих зданий в городе, не относящихся к туризму и отдыху на море.

Спорт 
В Моркаме базируется одноимённый футбольный клуб, который начиная с 2021 года выступает в Лиге 1. Также в Моркаме развиты крикет и спортивное рыболовство.

Экономика 
Моркам в основном известен как морской курорт, основанный на туризме. Вдоль берега располагаются много гостиниц и кафе. При этом в Моркаме низкие цены на недвижимость, что делает его популярным.

См. также 
 Ланкастер
 Моркам (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ланкастера и Моркама
 Городская газета Моркама

Города Ланкашира